Infinite Death — первый мини-альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный 2 августа 2008 года лейблом Skull N Bones. Это последний альбом, записанный с вокалистом Брэнданом ван Рином. Композиция «Parasitic Autopsy» была перезаписана с предыдущего демоальбома под названием This Hole Isn’t Deep Enough for the Twelve of You.

Список композиций

Участники записи 
 Брэндан ван Рин — вокал
 Гэри Марковски — гитара
 Шон Деландер — гитара
 Джош Кинг — бас-гитара
 Ли Стэнтон — ударные

Ссылка 
 

Альбомы Thy Art Is Murder
Дебютные мини-альбомы 2008 года